O iMusica é um provedor de conteúdo para as principais operadoras de telefonia celular e serviços de música do Brasil e do mundo, desenvolve plataformas de gestão e distribuição de música e realiza projetos de music branding para grandes marcas. Está em atividade desde 2000.

A empresa conta hoje com um catálogo de mais de 18 milhões de música e contratos de licenciamento com mais de 20 mil gravadoras brasileiras e internacionais como Sony Music, Universal Music, Warner Music, EMI e acordos com todas as principais entidades de direitos autorais do Brasil e do mercado Latino.

Na América Latina, é a plataforma White Label da América Móvil e da Coca-Cola FM além de provedor de conteúdo para fabricantes e operadoras de celular, empresas de bens de consumo, portais de conteúdo, canais varejistas e gravadoras. Através de parceria com a América Móvil, distribui conteúdo digital acessível através de celulares e computadores, tablets e outros equipamentos portáteis em 18 países da América Latina, com alcance de 230 milhões de usuários. No Brasil, é um renomado exportador de música brasileira independente para serviços de música internacional como iTunes, Amazon e Spotify.

Ligações externas
iMusica - Site Official
Descritivo no site da holding Ideiasnet

Sites de música
Lojas virtuais de música
Websites do Brasil